Maršov je místní název pro sídla:

 Maršov – obec v okrese Brno-venkov
 Maršov (okres Hradec Králové) – zaniklá obec v okrese Hradec Králové
 Maršov (Krupka) – část města Krupka v okrese Teplice
 Maršov (Malšice) – část obce Malšice v okrese Tábor
 Maršov (Uherský Brod) – část města Uherský Brod v okrese Uherské Hradiště
 Maršov (Studená) – část obce Studená v okrese Jindřichův Hradec
 Maršov (Zámostí-Blata) – část obce Zámostí-Blata v okrese Jičín

Jméno Maršov se také vyskytuje v názvu několika dalších sídel:

 Maršov nad Metují, část obce Velké Petrovice v okrese Náchod
 Maršov u Úpice – obec v okrese Trutnov
 Horní Maršov (dříve Maršov IV) – obec v okrese Trutnov
 Dolní Maršov – dřívější část obce Svoboda nad Úpou v okrese Trutnov
 Maršov I – katastrální území obce Svoboda nad Úpou v okrese Trutnov
 Maršov II – katastrální území obce Svoboda nad Úpou v okrese Trutnov
 Maršov III – katastrální území obce Horní Maršov v okrese Trutnov

Externí odkazy